Trofeo Laigueglia 2020 var den 57. udgave af cykelløbet Trofeo Laigueglia. Løbet var en del af UCI ProSeries 2020 og blev arrangeret 16. februar 2020. Det blev vundet af italienske Giulio Ciccone der kørte for det italienske landshold.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Andreas Kron kørte for 
Jesper Schultz kørte for 
Emil Vinjebo kørte for 
Torkil Veyhe kørte for 
Sander Andersen kørte for General Store Essegibi F.lli Curia

Resultater

Eksterne henvisninger
 

2020
UCI ProSeries 2020